Сен-Жиль:

 Сен-Жиль — одна из 19 коммун, составляющих Брюссельский столичный округ королевства Бельгия. 
 Сен-Жиль — город во Франции, в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Гар. 
 Сен-Жиль — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.